Гаміда-ханум Ахмед бек кизи Мамедкулізаде (в дівоцтві Джаваншир; ;  — ) — одна з перших азербайджанських просвітительок, громадська діячка, дружина письменника і публіциста Джаліла Мамедкулізаде.

Життєпис 
Гаміда-ханум Джаваншир народилася 1873 року в селі  Шушинського повіту (нині в  Азербайджану) в сім'ї Ахмед-бека Джаваншира. Отримала домашню світську освіту двома мовами, досконало володіла рідною азербайджанською і російською мовами. В подальшому стала займатися самоосвітою і багато читати, що дозволило їй стати однією з найосвіченіших азербайджанок свого часу.

У 1880-х роках вийшла заміж за підполковника царської армії . У шлюбі з Ібрагім-беком у Гаміда-ханум було двоє дітей. 1902 року Ібрагім-бек Даватдаров помер і Гаміда-ханум з двома дітьми повернулася в рідне село Кяхрізлі, де стала керувати маєтком батька, що дістався їй у спадок.

1905 року, з метою публікації рукописів творів батька Ахмед-бека Джаваншира, що складалися з оповідань для дітей і переказів, Гаміда-ханум приїхала в Тифліс, де надала рукописи видавництву «Гейрат». Тут вона познайомилася з Джалілом Мамедкулізаде. 15 червня 1907 року Гаміда-ханум Джаваншир вийшла заміж за Мамедкулізаде.

У рідному селі Кяхрізлі Гаміда-ханум Джаваншир відкрила лікарню, ткацьку фабрику, а 1909 року за допомоги і за участю чоловіка Джаліла Мамедкулізаде — школу для 30 хлопчиків і 10 дівчаток. Гаміда-ханум Джаваншир була однією із засновниць Кавказького мусульманського жіночого благодійного товариства (1906—1917). 1912 року вона виступила на 13-му з'їзді бавовнярів Закавказзя, де висунула пропозиції щодо покращення даної галузі господарства. У своєму виступі вона говорила:.

1911 року Гаміда-ханум доклала багато зусиль для лікування хворого поета Мірзи Алекпера Сабіра. Сам поет оцінив турботи Гамід-ханум в одному зі своїх віршів. Узеїр Гаджибеков у газеті «Малумат» від 7 серпня 1911 року писав про це:

Гаміді-ханум належить роль і у виданні журналу «Молла Насреддін», який, зокрема, висвітлював проблеми свободи жінок.

У перші роки радянської влади Гаміда-ханум Джаваншир жила в рідному селі Кяхрізлі. Через дворянське походження у неї виникли труднощі: її землі відібрали, а саму її позбавили права голосу. Потім вона переїхала до Баку, де прожила до кінця своїх днів. Після смерті чоловіка Гаміда-ханум займалася пропагандою творчості Мамедкулізаде, перекладом і публікацією його творів. Написала спогади про Джаліла Мамедкулізаде, Сабіра і свого батька Ахмед-бека Джаваншира. Перевела низку творів азербайджанських письменників, зокрема і деякі твори Джаліла Мамедкулізаде, російською мовою. Гаміда-ханум Джаваншир була відома також як фольклористка, збирала образи азербайджанської усної народної творчості, розповіді про історичних осіб.

Померла 1955 року в Баку. Похована на Алеї честі поруч з чоловіком Джалілом Мамедкулізаде.

Пам'ять 
В селі Кяхрізлі Агджабединського району було створено Будинок-музей Гаміди ханум Джаваншир.

Генеалогія

Примітки

Література

Посилання 
 Гаміда Джаваншир-Мамедкулізаде — 140 років: Залізна леді з Карабаху 
 Həmidə xanım Cavanşir 

Перекладачі з російської
Азербайджанські перекладачі
Радянські перекладачки
Азербайджанські публіцисти
Радянські публіцистки
Азербайджанські феміністки